Adam Andrzejewski (1917–1968) – artysta śpiewak (tenor) scen polskich i zagranicznych
 Adam Andrzejewski (1914–1998) – polski ekonomista specjalizujący się w zakresie polityki mieszkaniowej i osadniczej.